Астипалея може да се отнася за:

 Астипалея – гръцки остров
 Астипалея – героиня от древногръцката митология